Ричард Скотт Бэккер (; родился 2 февраля 1967) — канадский писатель-фантаст, работающий в жанре «тёмное фэнтези».

Биография 
Ричард Скотт Бэккер родился 2 февраля 1967 года в городе Симкоу в Канаде (провинция Онтарио). Он окончил университет Западного Онтарио, где изучал английский язык и литературу, потом двухлетнюю магистратуру по теории и критике. В 2000 году Скотт Бэккер защитил докторскую диссертацию. Он живёт в канадском городе Лондоне. Литература изначально была для Скотта Бэккера увлечением, помогавшим отдохнуть от науки. Однако книгу «Слуги тёмного властелина» он смог продать издательству Penguin, и она была издана в 2004 году. Позже Скотт Бэккер стал профессиональным писателем.

Произведения

Примечания 

Писатели-фантасты Канады